Horváth Eszter (1938–2019) Liszt-díjas opera-énekesnő (szoprán), a Magyar Állami Opera magánénekese
 Horváth Eszter Ericsson-díjas tanár
 Horváth Eszter (1992) labdarúgó
 Horváth Eszter Junior Prima díjas néptáncművész-pedagógus
 Lukin Lászlóné Horváth Eszter (1927–1996) énektanár, tankönyvszerző

Jegyzetek